El término puede referirse a:
 Oración de relativo, un tipo de construcción de oración subordinada que se da en casi todas las lenguas del mundo.
 Oración relativa alemana